Federico Guillermo Waldemar de Prusia (en alemán, Friedrich Wilhelm Waldemar von Preußen; Berlín, 2 de agosto de 1817-Münster, 17 de febrero de 1849) fue hijo del príncipe Guillermo de Prusia y de la landgravina María Ana de Hesse-Homburg. Fue un mayor general en el ejército prusiano y un viajero.

Biografía 
Waldemar nació en Berlín, hijo del príncipe Guillermo, el hermano menor del rey Federico Guillermo III de Prusia. De sus cuatro hermanos varones, solo el príncipe Adalberto sobrevivió a la infancia. Su hermana menor, María, fue reina consorte de Baviera.

Como joven, Waldemar ingresó en el ejército prusiano y ascendió hasta convertirse en coronel en 1844.  

Su urgencia por conocer tierras lejanas lo llevó al Mediterráneo, Sudamérica, y en 1844, a la India, donde viajó al Himalaya vía Calcuta y el Hindustán. Su viaje terminó con la primera guerra anglo-sij. Fue testigo del primer día de la batalla de Firozpur (21/22 de diciembre de 1845), pero cuando su acompañante y amigo de la infancia, Werner Hoffmeister, fue herido fatalmente por una bala, el comandante británico Hugh Gough urgió al príncipe Waldemar a retornar al hogar. 

De vuelta en Alemania, se convirtió en comandante de la 13ª Brigada de Caballería en Münster el 9 de marzo de 1848. Pero debilitado por la dureza del viaje y el clima indio, murió ahí el 17 de febrero de 1849.

Unos pocos años después de su muerte se publicó un diario de viajes, compuesto por sus diarios y dibujos: Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldemar von Preußen nach Indien 1844-1846 (Berlín, 1855). Publicado a partir de los escritos de Werner Hoffmeister fue: Briefe aus Indien. Von Dr. W. Hoffmeister, Arzt im Gefolge Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Waldemar von Preußen. (Brunswick, 1847)''.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
ADB
Waldemarstraße

Personas de la Provincia de Brandeburgo
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Pour le Mérite
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Nacidos en Berlín
Fallecidos en Münster